Первенство Казахстана по футболу 2016 года — 22-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 10 клубов. Проходил с 10 апреля по 7 августа 2016 года.

Участники

Изменения 
По итогам сезона-2015 из Премьер-лиги в Первую лигу вылетел:
 «Кайсар» (Кызылорда) — 12-е место.

Из Первой лиги в Премьер-лигу квалифицировался:
 «Акжайык» (Уральск) — 1-е место.

От участия в Первой лиге отказались:
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — слияние в «Алтай».
 «Спартак» (Семей) — слияние в «Алтай».
 ЦСКА — по финансовым причинам.

География соревнования

Тренеры, поставщики формы и спонсоры

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в текущей турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Итоговые таблицы

Первый этап

Второй этап

Турнир за 1-6-е места

Турнир за 7-10-е места

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Статистика сезона

Бомбардиры

Рекорды турнира

Голы 
Самая крупная победа хозяев (+6):

05.06.2016. «Алтай» 6:0 «Байконур».

17.06.2016. «Кыран» 7:1 «Байконур».

18.06.2016. «Кайсар» 6:0 «Байтерек».

Самая крупная победа гостей (+3):

11.04.2016. «Байтерек» 1:4 «Шахтёр-Булат».

21.04.2016. «Байтерек» 0:3 «Кайсар».

09.07.2016. «Байтерек» 1:4 «Каспий».

27.08.2016. «Байтерек» 0:3 «Шахтёр-Булат».

Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (7):

17.06.2016. «Кыран» 7:1 «Байконур».

Наибольшее число голов в одном матче (8):

17.06.2016. «Кыран» 7:1 «Байконур».

Посещаемость 
Наибольшее количество зрителей (6000):

02.05.2016. «Кызыл-Жар СК» 2:0 «Шахтёр-Булат».

Наименьшее количество зрителей (50):

24.09.2016. «Байтерек» 0:2 «Кыран».

Переходный матч

Примечания

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2016 на сайте "Казахстанский футбол" 

Казахстан
Первая лига Казахстана по футболу